

Населені пункти та їхні частини
 Поремба — місто в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Поремба — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Поремба — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Поремба — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Поремба — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Поремба — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Поремба — село в гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Поремба — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Поремба — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

 Поремба — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Боровець у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Поремба — частина села Вирембиська в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Поремба — частина села Пишкув у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Поремба — частина села Жендовиці в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Поремба — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поремба — частина села Зеґартовиці в гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Поремба — частина села Міноґа в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поремба — частина села Цяновиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поремба — частина села Лінув у гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Поремба — частина села Ксаверув-Старий в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Поремба — частина села Жупава в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Залісся (Залесе) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Сільниця (Сельниця) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Ядахи в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Вітрилів (Вітрилув) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Качакі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Єзюрко в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремба — частина села Старе Ґроново в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства
 Поремба — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Поремба — частина села Ґромадзиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Добрув у гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Подлесе в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Целіни в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Залесе в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Вільчковиці в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — частина села Скокі в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — осада в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Поремба — осада в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поремба — лісова осада в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки

Див. також 
 Поремби (значення)